Rampant désigne notamment :

Architecture 

 Un rampant est un élément qui est incliné et disposé de manière à offrir une pente :
 Les rampants d’un fronton, d’un pignon, d’un gable ou d’une toiture à deux rampants (versants ou pans). Un arc rampant, un limon rampant

Aéronautique 

 Les rampants sont les personnels des spécialités aéronautiques de l'armée de l'air et de l'aéronavale non-volants.

Fiction 

 Rampant(e) désigne, dans l'univers imaginaire de Marathon, un processus en trois étapes se traduisant par l'expansion incontrôlable d'une intelligence artificielle.
 Les rampants sont des personnages de la série Falling Skies.

Héraldique 

 Rampant : se dit de certains animaux (le lion et quelques autres) lorsqu'ils paraissent dressés sur leurs pattes de derrière, et ayant le haut du corps levé.

Musique 
 Rampant (1974), album du groupe de rock Nazareth.

Cinéma 
 Rampant, film historique de zombies sud-coréen réalisé par Kim Seong-hoon (2018).